Па́нское — деревня в Малоярославецком районе Калужской области, в составе сельского поселения Деревня Шумятино.

Население

История 
Расположена на месте древнего городища XIV века, предположительно литовского, которое и дало название деревне. Также считалось, что это городище — летописный город Лужа. Вероятно в те же времена эти земли мог получить за ратную доблесть и участие в походах великого князя московского Ивана Васильевича — Пестрик Ларионов. Он и его наследники владели Панским до 1805 года.

Во времена Отечественной войны 1812 года, в ходе Малоярославецкого сражения в деревне располагалась ставка генерала М. И. Платова. Главный дом усадьбы, парк и пруды, частично сохранившиеся до наших времён, построены после 1812 года.

К 1914 году Панское — сельцо Марьинской волости Малоярославецкого уезда Калужской губернии в котором постоянно проживало 120 человек, из которых 60 мужчин и 60 женщин.

До 1918 года усадьба принадлежала представителям дворянского рода Кудрявцевых, а после национализации большевиками на территории имения и главного дома находился пионерский лагерь, позднее — детский дом. 

В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована войсками Нацистской Германии с октября 1941 года по январь 1942-го. В начале октября 1941 года в Панском располагался штаб Малоярославецкого боевого участка и КП командира 312-й стрелковой дивизии полковника А. Ф. Наумова.

5 июля 1944 года, как населённый пункт на территории Малоярославецкого района Панское вошло в состав образованной Калужской области.

Образование
В 1973 году построена школа, с 2007 года — Панская общеобразовательная школа-интернат основного общего образования.

Объекты историко-культурного наследия 
На территории деревни находится усадьба русского генерала, георгиевского кавалера, дворянина Дмитрия Ивановича Кудрявцева. Она построена в 1813 году в стиле Александровского ампира и является памятником архитектуры федерального значения. В Калужской области из памятников деревянного ампира сохранились только несколько домов в Калуге и особняк усадьбы Панское.

В настоящее время усадьба находится в плачевном состоянии. Главный дом усадьбы уничтожен огнём 10 апреля 2019 года. Регулярный парк утрачен в результате действия времени и отсутствия ухода. Каменный флигель разрушается в результате действия времени и отсутствия ухода.

Недалеко от Панского, на восточной его окраине и на правом берегу реки Лужи находится древнее городище. Дмитрий Иванович Малинин в своей книге «Опыт исторического путеводителя по Калуге и главнейшим центрам губернии» пишет:

…близ деревни Панской, находится древнее городище в 12 саженей высотой над рекой, с остатком больших ворот в земляном валу. Некоторые полагают, что здесь был город Лужа, который в последний раз упоминается в духовной княгини Евпраксии, вдовы Владимира Андреевича в 1452 году. Весьма возможно, что Лужа был разорён татарами в 1481 году.

Примечание

Литература

Ссылки 

 
 
 Дом Кудрявцева, 3D-модель

Населённые пункты Малоярославецкого района